Bulleremaeus är ett släkte av kvalster. Bulleremaeus ingår i familjen Cymbaeremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Bulleremaeus